Pinky puede designar:

 a la película Pinky (1949), dirigida por Elia Kazan y también conocida en español como Lo que la carne hereda;
 a la actriz argentina Lidia Satragno (1935-2022), así apodada;
 a la actriz, cantante y productora dominicana Nuryn Sanlley (1952-2012), conocida como «La Pinky», su personaje más popular;
 a un personaje de la serie de anime Bucky en busca del mundo cero;
 a uno de los personajes de la serie de animación Pinky y Cerebro.